De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1981 bij de mannen werden voor de 80e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de Tsjecho-Slowaak Ivan Lendl met 6-1, 4-6, 6-2, 3-6 en 6-1 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  Jimmy Connors (kwartfinale)
  John McEnroe (kwartfinale)
  Sandy Mayer (derde ronde)
  Ivan Lendl (finale)
  Guillermo Vilas (vierde ronde)
  José Luis Clerc (halve finale)
  Harold Solomon (eerste ronde)

  Vitas Gerulaitis (eerste ronde)
  Eliot Teltscher (eerste ronde)
  Yannick Noah (kwartfinale)
  Brian Gottfried (derde ronde)
  Peter McNamara (vierde ronde)
  Wojtek Fibak (vierde ronde)
  Balázs Taróczy (kwartfinale)
  Eddie Dibbs (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1981
Roland Garros